Amerykańskie samoloty wojskowe z okresu II wojny światowej produkowane przez Consolidated Aircraft Corporation:
 Consolidated B-24 Liberator – ciężki samolot bombowy i patrolowy dalekiego zasięgu
 Consolidated C-87 Liberator Express – wersja transportowa samolotu B-24
 Consolidated XB-41 Liberator – wersja rozwojowa samolotu B-24 (prototyp)